Астрономія муїсків — сукупність знань жерців муїсків стосовно розташування зірок та сузірь, планет, комет, їх траєкторії та система обсерваторії та засобів дослідження зіркового неба. Особливу увагу приділялося Сонцю і Місяцю. Багато знань муїсків було втрачено внаслідок дій іспанських колонізаторів.

Знання з астрономії 
Вирохуванням необхідних у сільському господарстві та здійснені ритуалів днів та періодів займалася особлива частина жрецтва, яких муїски називали єшчкі, а іспанці — шеке (xeques). Оскільки вони були носіями старовинних знань та народної пам'яті, то їх після захоплення земель муїсків іспанці безжально знищували. В результаті більшість астрономічного досвіду єшчкі натепер загублено. Окремі знання муїсків вдалося відновити завдяки записам хроністів, насамперед Педро Симона, Хуана Родрігеса Фрейле, а також анонімного автора «Словника граматики чибча» (Diccionario y gramatica Chibcha).

Особлива увага приділялася обертанням Місяця: муїскам був знайомий синодичний та сидеричний. Для кожного положення місячної орбіту в єшчкі були свої назви: місяць під час наростання і убування (квадратури) називали Убчіхіка (Ubchihica), повня — міка (Mica), молодик — муіхіка (Muihica), чверті — Боса і Куупкуа (Boza, Cuhupcua). Знали вони також й про планету Венера, яку назвивали Каг'уї (Cag'ui), тобто «Вранішна зірка». Вона асоціювалося з початком дня.

Жерцям-єшкчі були відомі літнє та зимове сонцестояння та весняне рівнодення. Втім їх особлива увага була прикута до вирахування дня, коли Юпітер та Сатурн одночасно помітні у небі (сьогодні в астрономії воно відоме як Велике Сполучення). Особливістю цього явища є те, що Юпітер і Сатурн з'являються в одній і тій самій точці небесної сфери 1 раз на 60 років (загалом поява на небі відбувається кожні 19,86 років). Тому й великий цикл, пов'язаний з календарем походив від терміну у 60 років. В цей день відбувалося загальне свято для усіх держав муїсків. Останній раз його святкували у долині Убаке у 1563 році.

Муїски також досліджували Сонце, на основі чого виробили сонячний календар, що доповнював систему з двох Місячних календарів.

Дослідження 
Центрами астрономічних досліджень були місто Согамосо, столиця держави Ірака, з храмом Сонця та місто Тунха, столиця Хунзи, з храмом Горанчачі. Окрім храмів муїски також проводили вимірювання на спеціальних майданчиках. Їх зводили розміром до 500 м2, з півдня і сходу були огороджені кам'яними колонами. У центрі цих полів розташовувалися кам'яні моноліти або колони, які, на думку дослідників, служили для визначення періодів сонцестояння і рівнодення.

У 2003 році колумбійськими вченими були виявлено у південній частині департаменту Кундинамарка 14 кам'яних менгірів, які, ймовірно, використовувалися для астрономічних досліджень. Раніше знайдені подібні менгіри в департаменті Бояка. Саме на території цих департаментів в давнину розташовувалися держави муїсків. Вони мають заввишки 1,5 м, на рівні 1,3 м в них просвердлено отвір. Кожен з них розташований один від одного на певному відрізку. Аналіз менгірів з Кундімарки показав, що їх розміщення по контуру повторює зображення сузір'я Скорпіона. Вважається, що за допомогою цієї своєрідної «обсерваторії» жерці муїсків вираховували літнє та зимове сонцестояння.

Примітки

Джерела 
 Morales, J. D. (2003). Arqueoastronomıa en el territorio muisca. Master's thesis, Universidad de los Andes.
 Casilimas, C. I. and E. Londono (2001). El proceso contra el cacique de ubaque en 1563. [1563-1564]. Boletın Museo del Oro 49, 49–101.
 Gonzalez, M. S. (Ed.) (1987). Diccionario y gramatica Chibcha. Manuscrito an´onimo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Instituto Caro y Cuervo. Biblioteca Ezequiel Uricoechea.
 Lloreda, D. (1992). Los Muiscas: Pasos perdidos. Bogota: Seguros Fenix.

Чибча
Історія астрономії